Le mot progrès peut désigner :

Concepts 
 Progrès, concept historique et philosophique ;
 Progrès scientifique évolution des sciences au fil de l'histoire ;
 Progrès technique, ensemble d'améliorations dans la technique ;
 Progrès accéléré,  perception de l'augmentation du taux d'accélération du progrès technique au cours de l'histoire ;
 Progrès social, recherche d'une amélioration des conditions de vie de l'être humain par un changement dans l'organisation sociale.

Partis et associations 
 
 L'Alliance pour le Progrès, créée en 1961 par le président des États-Unis John F. Kennedy pour renforcer la coopération entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud.

Îles Féroé 
 Progrès

France
 Nature et Progrès ;
 Solidarité et progrès.

Turquie 
 Comité Union et Progrès.

Œuvres 
 Progrès, pièce de théâtre de Louis-Ferdinand Céline, écrite en 1927 ;
 La Complainte du progrès, chanson française de Boris Vian et Alain Goraguer (1955) ;
 Marche du Progrès, dessin ;
 Progrès et Pauvreté, ouvrage d'économie de Henry George (1879).

Journaux 
 Haïti Progrès ;
 Progrès-Dimanche ;
 .

Lieux 
 Rue du Progrès (Bruxelles) ;
 Villa du Progrès (Paris).

Autres 
 Ordem e Progresso (« Ordre et progrès »), devise du Brésil.

Voir aussi 
 
 
 
 
 Progressisme